Springl ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Springl (1924–1970), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (SPD)
 Monika Springl (* 1987), deutsche Skirennläuferin